Fausto Amodei – cantautore italiano (1935–)
Mark Amodei – politico statunitense (1958–)
Tito Amodei – artista italiano (1926–)

Pagine correlate 

 Amadei